Figaro házassága - Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais vígjátéka
 Figaro házassága - Wolfgang Amadeus Mozart operája Beaumarchais vígjátéka alapján